Doltcini-Van Eyck Sport var et belgisk professionelt cykelhold for kvinder, som konkurrerede i UCI Women's World Tour.

Sæsoner

2021

2020

Sejre

2019

Sejre

2018

Sejre

Referencer

Cykelhold for kvinder
Cykelhold fra Belgien
Ophørt i 2021